Serkin ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Serkin (1947–2020), US-amerikanischer Pianist
 Rudolf Serkin (1903–1991), Pianist österreichischer Herkunft